Penetracja (genetyka)
 Penetracja seksualna
 Penetracja – tytuł książki Ingo Swanna
 Penetracja (wytrzymałość materiałów)